Die Liste der in Kanada anerkannten Indianerstämme beinhaltet alle vom zuständigen Ministerium anerkannten und in einer Datenbank aufgeführten First Nations in Kanada. Die Liste wurde entsprechend der Datenbank des besagten Ministeriums, das seit 2015 Indigenous and Northern Affairs Canada heißt, erstellt. Sie wird durch die stammeseigenen Websites bzw. deren Adressen ergänzt. Bei Stämmen, die keine eigene Website eingerichtet haben, sind ersatzweise Links zu weiterführenden Informationen eingefügt. So sollen nach und nach Artikel zu den Stämmen entstehen, die als Wikipedia-Links eingefügt werden. Dazu führt die Tabelle die Provinz auf, in der der jeweilige Stamm lebt und die Zahl der vom Ministerium anerkannten Stammesmitglieder (Stand: Dezember 2011 und November 2016). Wenn nicht anders vermerkt, stammen diese Angaben vom genannten Ministerium, ansonsten für die Angaben zum Jahr 2011 vom Aboriginal Canada Portal (ACP, seit 2013 nicht mehr am Netz), dessen Zahlen jedoch einige Jahre vor 2011 liegen. Zur sicheren Unterscheidung der Stämme mit der rechtsgültigen Bezeichnung „tribe“ oder „nation“, inzwischen selten „band“, wurde seinerzeit ein Nummernsystem eingeführt, offizielle Nummern („offiz. Nr.“), die hier gleichfalls angegeben sind. Unter Anmerkung findet man Angaben zu übergreifenden ethnischen oder sprachlichen Einheiten und die Stammesnamen, die seit 2011 geändert wurden („früher:“). Den rechtlichen Hintergrund liefert das als Indian Act oder Loi sur les Indiens bezeichnete „Indianergesetz“.

Anmerkungen

Siehe auch 
 First Nations
 Geschichte der First Nations
 Ardoch Algonquin First Nation (nicht anerkannt)
 Arsigantegok
 Bearlake
 Bella Bella
 Beothuk

 Colville
 Dogrib
 Gitxsan
 Gwich'in
 Haida (Volk)
 Holikachuk
 Hwlitsum (nicht anerkannt)
 Innu
 Kashechewan, Cree
 Kennebec (Volk)
 Kichesipirini (nicht anerkannt)
 Lekwiltok, Kwakwaka'wakw
 Ottawa (Volk), s. Odawa
 Passamaquoddy
 Pentlatch
 Pigwacket
 Potawatomi
 Sarcee
 Sekani
 St'at'imc (Ethnie), Binnen-Salish
 Sinixt (nicht anerkannt)
 Slavey
 Tait (Volk)
 Tlicho
 Tsetsaut
 Tsilhqot'in

!Liste
Kanada, Indianerstamme
Ethnische Gruppe in Kanada
!Liste